Ко́вель () — город в Волынской области Украины. Административный центр Ковельского района. До 2020 года был городом областного подчинения.

Расположен к северо-западу от областного центра города Луцка на реке Турия. Известен с 1518 года.

История 
В начале IX века на месте Ковеля было древнерусское поселение. Согласно ЭСБЕ, первое упоминание о Ковеле «относится к началу XIV века, когда Гедимин отдал его своему внуку Феодору Сангушко». Известна грамота польского короля Сигизмунда I от 1518 года с дозволением князю Василию Сангушку образовать из села Ковле город, предоставив ему Магдебургское право.

В 1543 году город перешёл в управление ковельских старост, которые занимались его благоустройством, были распорядителями королевских доходов, чинили суд и расправу над шляхтой и крестьянами.

Основу экономики города составляло мелкое товарное производство, обеспечивавшее потребности местного рынка.

В XVIII веке Ковель был значительным ремесленным и торговым центром Волыни. В 1795 году, после третьего раздела Польши, Ковель стал уездным городом Волынской губернии Российской империи.

Вторая половина XIX века была отмечена быстрым экономическим развитием города, особенно после реформы 1861 года. В это время через Ковель была проложена железная дорога Киев — Брест (1873), развивалась промышленность, в несколько раз выросло население. Ковель по значимости стал третьим городом Волынской губернии после Житомира и Ровно. В 1897 году население составляло 17 697 человек, в том числе евреи — 8 502, русские — 4 828, украинцы — 2 093, поляки — 1 651, немцы — 197.

В 1907 году был сооружён новый железнодорожный вокзал по проекту архитектора Александра Вербицкого. В городе в основном преобладали частные дома и сельскохозяйственные наделы.

В августе 1913 года в Ковеле началось издание ежедневной газеты «Юго-Западный край».

В начале XX века были построены несколько гостиниц. Работали табачная фабрика, винный склад, типография, книжный магазин, железнодорожная амбулатория, школы, гимназия. Действовали пять церквей.

В 1921 году по Рижскому договору, завершившему Советско-польскую войну, западная Волынь, включая современную Волынскую область, отошла Польше. В 1939 году Западная Украина была присоединена к СССР.

28 июня 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. Уже тогда оккупанты начали истребление евреев, насчитывавших в Ковеле около 15 тысяч, что составляло половину населения города. 27 мая 1942 года в Ковеле были созданы два гетто — в Старом городе (для «бесполезных» евреев) и в Новом городе (для ремесленников и их семей). 3-5 июня 1942 года жители первого гетто (6-8 тысяч человек) были расстреляны на поляне возле деревни Бахов (7 км севернее Ковеля). Казни проводили СД, немецкая военная полиция и украинские полицейские. 19 августа 1942 года на еврейском кладбище оккупанты расстреляли евреев из гетто в Новом городе (5000 человек) и 150 цыган. Затем оба гетто были прочёсаны жандармами и полицией в поисках скрывающихся; захваченные были расстреляны на католическом кладбище (около 2000 жертв).

6 апреля 1943 года сотрудники украинской вспомогательной полиции Ковеля дезертировали, освободив при этом из концлагеря всех заключённых. Выбравшись из города, дезертиры присоединились к отрядам УПА.

В 1943—1945 годах в ходе этнических чисток отрядами УПА в Ковельском повяте было убито около 3750 поляков, в том числе 44 человека в самом Ковеле.

15-18 марта 1944 года в ходе Полесской наступательной операции Ковель был окружен войсками 2-го Белорусского фронта. Немецким командованием Ковель был объявлен фестунгом (укрепленным местом/крепостью). Штурм города продвигался медленно и был прекращен после успешного деблокирующего удара немецких войск в начале апреля 1944 года.

6 июля 1944 года Ковель был освобождён частями 47-й армии 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской операции. Приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР № 0206 от 27 июля 1944 года девяти воинским соединениям и частям, освобождавшим город, было присвоено почётное наименование «Ковельских».

В 1977 году здесь был построен и введен в эксплуатацию Ковельский мясокомбинат.

Ковель является одним из промышленно развитых городов Волынской области. Основная отрасль промышленности — переработка сельхозпродукции. В городе действуют завод сельскохозяйственных машин, завод строительных материалов. Есть мясо- и хлебокомбинат, швейная фабрика, ветсанзавод, молокозавод, а также предприятия, которые обслуживают железнодорожный транспорт.

День города в Ковеле празднуют 6 июля.

Транспорт 

Крупный железнодорожный узел Львовской железной дороги (до 1953 — Ковельской железной дороги). В городе сходятся 6 железнодорожных веток.

Городское пассажирское сообщение осуществляется малогабаритными маршрутными такси.

Городские головы 
 1852—1862 — Крушевский, Вацлав Васильевич, городничий, отставной ротмистр
 1885 — Стржелецкий, Людвиг Игнатьевич, городской голова
 1886 — Луцкевич, Емельян Васильевич, городской голова, мещанин
 1887—1897 — Чигирин, Пётр Петрович, городской голова, отставной полковник
 1900 — Кондратович, Александр Григорьевич, городской староста, мещанин
 1913—1915 — Пирогов, Николай Михайлович, городской голова, надворный советник
 с 1998 — Бойко, Владимир Иванович, городской голова, директор «Тепло-коммун энерго»
 с 2002 — Шевчук, Ярослав Иванович, городской голова, врач
 с 2006 — Кошарук, Сергей Дмитриевич, городской голова, предприниматель
 с 2010 — Киндэр Олег Алексеевич, городской голова, предприниматель
 с 2020 — Чайка Игорь Леонтьевич, городской голова, журналист

Демография 

Численность наличного населения города на 1 апреля 2014 года составила 69 195 человек.

Города-побратимы 

  Хелм, Польша (1995)
  Буча, Украина (2001)
  Вальсроде, Германия (2003)
  Пинск, Белоруссия (2003)
 
  Легьоново, Польша (2005)
  Утена, Литва (2005)
  Бжег-Дольны, Польша (2005)
  Ленчна, Польша (2006)
  Смела, Украина (2006)
  Красныстав, Польша (2008)
  Барзингхаузен, Германия (2008)
  Кобрин, Белоруссия (2015)

Галерея

Почетные граждане города 
 Булгаков, Василий Иванович (1910—1994) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

См. также 
 Битва при Ковеле

Примечания

Литература 
 Адрес-календарь Волынской губернии на 1892 год, Житомир, 1892

Ссылки 

 http://www.kovelrada.gov.ua/ 
 http://www.kovel.tv/ 
 http://prokovel.com/ 
 https://kovel.media 
 Видеоархив Ковеля (1992—2010) 
 http://kovelbook.com.ua/ 

Бывшие еврейские местечки Украины
Ковель
Города Волынской области